Около света за 80 дни е роман на Жул Верн от 1873 година.

Около света за 80 дни може да се отнася още за:
 Около света за 80 дни, американски филм от 1956 година;
 Около света за 80 дни, австралийски анимационен филм от 1988 година;
 Около света за 80 дни, минисериал от 1989 година;
 Около света за 80 дни, американски филм от 2004 година.